PackBot  — ряд военных роботов

Робот разработан американской компанией iRobot, в рамках программы «Боевые системы будущего» (FCS). Более 2000 PackBot’ов в настоящее время используются в Ираке и Афганистане

Варианты PackBot
 Packbot Scout является базовой конфигурацией данной модели. Может упасть с высоты в шесть футов (1,83 м) на бетон без повреждений. Packbot Scout весит около 40 фунтов (18 кг).
 PackBot Explorer имеет головной блок оснащенный несколькими камерами, установлены лазерный указатель, аудио и другие датчики.
 PackBot ОВБ
 PackBot 510
 PackBot with Fido

См. также 

 iRobot — компания-производитель роботов серии PackBot.
 SUGV — робот серии PackBot.
 Боевой робот
 SIM-ROBTEC
 110 First Look

Военные роботы-разведчики
Боевые роботы США